Bruno Braquehais (1823-1875), photographe français sourd-muet, mari de Laure Mathilde Gouin ;
 Laure Braquehais, née Laure Mathilde Gouin (1829-1916), artiste peintre et photographe française, épouse de Bruno Braquehais.

Voir aussi
Braquet
Patronyme français